Троицкий лесопарк — лесопарк в Юго-Западном административном округе Москвы в районе Тёплый Стан и в границах поселения «Мосрентген» города Москвы в Новомосковском административном округе города Москвы.

Площадь северной части лесного массива (квартал 18 Тропарёвского лесничества) составляет 12 гектар, южной — не менее 63 гектар.

Географическое местоположение

Северная часть 
Меньшая часть лесопарка располагается с внутренней стороны МКАД на юго-западе Москвы, в районе Тёплый стан. Территория находится между улицей Генерала Тюленева и МКАД. Близлежащая остановка метро: «Тёплый Стан». В документах правительства Москвы также обозначается как «квартал 18 Тропарёвского лесничества».

Южная часть 
Большая часть лесопарка (состоит из трёх участков Тропарёвского лесничества), располагается с внешней стороны МКАДа в Новой Москве, лесной массив ограничен с востока МКАДом и Калужским шоссе (и вытянутой вдоль них территорией строительного рынка «Славянский мир»), с юга деревней Мамыри, с севера и запада — застройкой посёлка Мосрентген и руслом реки Сосенки от её правого истока.

История 
Лесной массив получил своё наименование из-за бывшего села Троицкое.

Согласно закону города Москвы № 37 «О схеме развития и размещения особо охраняемых природных территорий в городе Москве», 6 июля 2005 года утверждены границы особо охраняемой природной территории: Троицкий лесопарк.

По состоянию на 2015 год лесопарк находится в запущенном состоянии.

Флора и фауна 
Лес здесь представлен в основном березняками и дубняками, кроме того присутствуют насаждения осинника.

Земля на территории покрыта травами,часто встречающимися в широколиственных лесах: зеленчук, осока волосистая, медуница, лютик кашубский и сныть.

Животный мир в лесопарке представлен естественными животными для парков Москвы — грызунами: крот, землеройка и полёвка. Встречаются гнёзда таких птиц, как: дрозд-рябинник, зяблик, зарянка, славка, пеночка.

Примечания 

5
Лесопарки Москвы
Лесные массивы по алфавиту